

História 
 Jefferson Davis (1808-1889) — presidente dos Estados Confederados da América
 Thomas Jefferson — terceiro presidente dos Estados Unidos da América

Geografia 

 Jefferson (Carolina do Norte)
 Jefferson (Carolina do Sul)
 Jefferson (Dacota do Sul)
 Jefferson (Geórgia)
 Jefferson (Greene County, Pennsylvania)
 Jefferson (Iowa)
 Jefferson (Luisiana)
 Jefferson (Ohio)
 Jefferson (Oklahoma)
 Jefferson (Oregon)
 Jefferson (Texas)
 Jefferson (Virgínia)
 Jefferson (Virgínia Ocidental)
 Jefferson (Wisconsin)

Artes 
 Jefferson Airplane — banda de rock psicadélico dos Estados Unidos
 Jefferson Airplane (álbum) — oitavo álbum de estúdio da banda de rock Jefferson Airplane
 Jefferson em Paris — filme franco-americano de 1995

Desportistas 
 Jefferson Andrade Siqueira (1988) — futebolista brasileiro
 Jefferson de Oliveira Galvão (1983) — futebolista brasileiro
 Jefferson Farfán (1984) — futebolista peruano 
 Jefferson Nascimento (1988) —  futebolista brasileiro
 Jéferson Rodrigues Gonçalves (1984) — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história